Кокула има више значења:

 Кокула (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Кокула (Гереро), општина у савезној држави Гереро у Мексику
 Кокула (Кокула, Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Општина Кокула (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Кокула (Кокула, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику